

Patronyme 

 Giovanni Marracci (1637-1704), un peintre italien.
 
 Louis Marracci (1612–1700), un prêtre catholique, orientaliste et traducteur italien.